Robi – ipocoristico dei nomi Roberto e Roberta
Robi – compagnia telefonica bengalese
 Robi (Valentín Jorge Sánchez) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo